Vestergårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vestergårde (Agersted Sogn) – en bebyggelse i Agersted Sogn
 Vestergårde (Grensten Sogn) – en bebyggelse i Grensten Sogn
 Vestergårde (Mosbjerg Sogn) – en bebyggelse i Mosbjerg Sogn
 Vestergårde (Nørre Kongerslev Sogn) – en bebyggelse i Nørre Kongerslev Sogn
 Vestergårde (Oddense Sogn) – en bebyggelse i Oddense Sogn
 Vestergårde (Strandby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Strandby Sogn
 Vestergårde (Svenstrup Sogn) – en bebyggelse i Svenstrup Sogn
 Vestergårde (Vadum Sogn) – en bebyggelse i Vadum Sogn
 Vestergårde (Ørting Sogn) – en bebyggelse i Ørting Sogn